Андоба — название рек в России:

 Андоба — река в Республике Алтай, приток Каурчака.
 Андоба — река в Костромской области, приток Костромы.